18-й Чемпионат Азии по волейболу среди мужчин прошёл с 31 июля по 8 августа 2015 года в Тегеране (Иран) с участием 16 национальных сборных команд. Чемпионом в 8-й раз стала сборная Японии, победившая в финале сборнуя Ирана.

Система проведения чемпионата 
16 команд-участниц на первом этапе были разбиты на 4 группы, в которых команды играли в один круг. За победу со счётом 3:0 и 3:1 победитель получал 3 очка, за победу 3:2 — 2 очка, за поражение 2:3 проигравший получал 1 очко, за поражения 1:3 и 0:3 очки не начислялись. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли во второй этап, где образовали 2 группы по 4 команды. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Все 4 сборные из групп второго этапа вышли в четвертьфинал плей-офф и по системе с выбыванием разыграли 1—4-е места. Итоговые 5—8-е места также по системе с выбыванием разыграли проигравшие в 1/4-финала.

По подобной системе 9—16-е места разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Первый этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Второй этап

Группа E

Группа F

Группа G

Группа H

Плей-офф

Плей-офф за 13-16-е места

Полуфинал

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Плей-офф за 9-12-е места

Полуфинал

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Плей-офф за 1-е место

Четвертьфинал

Полуфинал за 5-8-е места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфинал за 1-4-е места

Матч за 3-е место

Финал

Итоги

Положение команд

Медалисты 
 : Хироаки Асано, Такаси Дэкита, Юта Ёнеяма, Масаси Курияма, Юта Мацуока, Дайсукэ Сакай, Кунихиро Симидзу, Ёсифуми Судзуки, Акихиро Фукацу, Хидэоми Фукацу, Акихиро Ямаути, Масахиро Янагида. Главный тренер: Масаси Намбу

 : Мохаммадтахер Вади, Масуд Голами, Можтаба Голизад, Рахман Давуди, Хамзех Зарини, Фархад Пирутпур, Фархад Салафзун, Реза Сафаей, Пурия Фаязи, Али Хоссейн, Мостафа Шарифат, Али Шафией. Главный тренер: Акбари Пейман

 : Гэн Синь, Дай Циняо, Ли Жуньмин, Ли Юаньбо, Сунь Цзяньвэй, Тун Цзяхуа, Цзи Даошуай, Цзяо Шуай, Цуй Цзяньцзюнь, Чжан Чжэцзя, Чжан Чэнь, Юань Чжи. Главный тренер: Се Гочэнь

Индивидуальные призы 
 MVP:  Кунихиро Симидзу
 Лучший связующий:  Хидэоми Фукацу
 Лучшие доигровщики:  Пурия Фаязи,  Хамзех Зарини
 Лучшие центральные блокирующие:  Чжан Чжэцзя,  Мостафа Шарифат
 Лучший диагональный:  Фархад Пирутпур
 Лучший либеро:  Дайсукэ Сакай

Ссылки 
 Результаты матчей

Волейбол
Волейбол
2015 год в волейболе
Чемпионаты Азии по волейболу среди мужчин
Волейбол
Волейбол
Чемпионаты Азии в 2015 году
Чемпионаты Азии в Иране
Международные соревнования по волейболу в Иране